Plastic Man (superheld), een fictieve superheld
Plastic Man (single van The Temptations), een single van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Temptations
Plastic Man (1999), een Britse film uit 1999